SDN eller sdn har flere betydninger:
 Softwaredefineret netværk - engelsk software defined network
 Sandane Lufthavn, Anda i Norge - IATA-kode SDN
 Student Doctor Network -  i nordamerika
 ISO 3166-1 alfa-3-koden til Sudan